Yellow Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Yellow Island (Maine), Hancock County
 Yellow Island (Washington), San Juan County, eine der San Juan Islands